Vazirani ist der Familienname folgender Personen:

 Umesh Vazirani, indisch-US-amerikanischer Informatiker
 Vijay Vazirani (* 1957), indisch-US-amerikanischer Informatiker